Bundestagswahlkreis 182 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main I (seit 2009)
 Bundestagswahlkreis Main-Taunus (2002 und 2005)
 Bundestagswahlkreis Rhein-Neckar (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Pforzheim – Karlsruhe-Land I (1965 bis 1976)
 Bundestagswahlkreis Tauberbischofsheim (1949 bis 1961)